Andrezinho (1975), calciatore brasiliano naturalizzato azero
 Andrezinho (1981), calciatore brasiliano
 Andrezinho (1982), calciatore brasiliano
 Andrezinho (1983), calciatore brasiliano
 Andrezinho (1985), calciatore brasiliano
 Andrezinho (1986), calciatore brasiliano
 Andrezinho (1995), calciatore portoghese
 Andrezinho (1996), calciatore portoghese